Бургебюс () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 22 339 человек.

Код INSEE кантона 1406. Всего в кантон Бургебюс входили 24 коммуны, из них главной коммуной являлась Бургебюс.

Коммуны кантона 

 Эран — население 594 чел.
 Бельангревиль — население 1509 чел.
 Бийи — население 330 чел.
 Бургебюс — население 1310 чел.
 Сени-о-Винь — население 297 чел.
 Шишбовиль — население 524 чел.
 Кленшан-сюр-Орн — население 1010 чел.
 Контвиль — население 96 чел.
 Фонтене-ле-Мармьон — население 1605 чел.
 Френувиль — население 1593 чел.
 Гарсель-Секвиль — население 709 чел.
 Грантвиль — население 930 чел.
 Юбер-Фоли — население 318 чел.
 Лез-ла-Виль — население 431 чел.
 Ме-сюр-Орн — население 1859 чел.
 Муль — население 1603 чел.
 Уэзи — население 233 чел.
 Пусси-ла-Кампань — население 99 чел.
 Рокканкур — население 700 чел.
 Сент-Эньян-де-Крамений — население 467 чел.
 Сент-Андре-сюр-Орн — население 1857 чел.
 Сен-Мартен-де-Фонтене — население 2068 чел.
 Солье — население 2102 чел.
 Тийи-ла-Кампань — население 95 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос